Руффиньяк:

 Руффиньяк — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Руффиньяк — пещера в историческом регионе Франции Перигор.